Carpo (Hores), una de les Hores de la mitologia grega.
 Carpo (satèl·lit), una lluna de Júpiter.